Ва́цлав Пи́ларж (; род. 13 октября 1988 года, Хлумец-над-Цидлиноу, Чехословакия) — чешский футболист, полузащитник чешского клуба «Виктория». Выступал за сборную Чехии.

Клубная карьера 
Пиларж является воспитанником чешского «Градец-Кралове». Он дебютировал за «Градец» во Второй лиге в сезоне 2006/07. В сезоне 2009/10 Вацлав внёс значительный вклад в выход команды в Гамбринус Лигу, забив 10 голов. В сезоне 2011/12 он перешёл на правах аренды в «Викторию» (Пльзень). После отказа подписывать контракт с «Викторией», в ноябре 2011 года Пиларж подписал контракт с «Вольфсбургом». В январе 2012 года было объявлено, что Вацлав присоединится к «Вольфсбургу» летом, но останется в Чехии в преддверии Чемпионата Европы 2012.

11 июня 2013 года Пиларж был отдав в аренду «Фрайбургу» на один год с правом последующего выкупа.

20 июня 2014 года Пиларж вернулся в пльзеньскую «Викторию» на правах годичной аренды. В декабре подписал контракт с «Викторией» на 2,5 года.

Национальная сборная 
Пиларж выступал за молодёжные сборные Чехии (до 18), (до 19) и (до 21). 4 июня 2011 года он дебютировал за национальную сборную в матче против сборной Перу.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
«Виктория» Пльзень
 Чемпион Чехии (2): 2014/15, 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Виктории»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на официальном сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Градец-Кралове»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Яблонец»